Иоганн Якоб Хонеггер (; 1825—1896) — швейцарский  литературы и культуры; профессор Цюрихского университета.

Биография

Иоганн Якоб Хонеггер родился 13 июля 1825 года в швейцарском городе Дюрнтене в кантоне Цюрих.

Получив соответствующее образование, опубликовал ряд исторических трудов. Принял приглашение занять кафедру в Цюрихском университете, где проработал довольно продолжительное время.

Среди наиболее известных трудов учёного: «Herbstblüthen» (стихи 1849), «Litteratur u. Kultur im 19 Jahrhundert» (переведено на русский язык), «V. Hugo, Lamartine u. franz. Lyrik im 19 Jahrhundert» (1858); «Die poetishe Nationallitteratur der Schweiz» (1879), «Russische Litter. u. Kultur» (1880), «Allgemeine Kulturgeschichte» (1882—1886).

Иоганн Якоб Хонеггер умер 5 ноября 1896 года в городке Штефа.

Избранная библиография

 Victor Hugo, Lamartine und die französische Lyrik des neunzehnten Jahrhunderts.; 1858.
 Literatur und Cultur des neuenzehnten Jahrhunderts. In ihrer Entwicklung dargestellt., Leipzig 1880. 
 Grundsteine einer allgemeinen Kulturgeschichte der neuesten Zeit., Leipzig 1868–1874. 
 Kritische Geschichte der französischen Cultureinflüsse in den letzten Jahrhunderten., Berlin 1875.
 Katechismus der Culturgeschichte., Leipzig 1879. 
 Russische Literatur und Cultur. Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik derselben., Leipzig 1880.
 Allgemeine Kulturgeschichte., Leipzig 1882–1986.

Примечания

Литература 
 Энциклопедический словарь Мейера

Преподаватели Цюрихского университета
Историки литературы Германии